Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1990 года () проходил с 18 по 24 марта в городе Портидж-ла-Прери (провинция Манитоба, Канада) одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную Канады.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Швейцарии.

Впервые в чемпионате принимала участие мужская юниорская сборная Финляндии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в тай-брейк за 8-е место.

Тай-брейки 
За выход в плей-офф с 4-го места:

Раунд 1 (проигравший занимает общее 6-е место, победитель выходит во 2-й раунд)

Раунд 2 (победитель выходит в плей-офф с 4-го места, проигравший занимает общее 5-е место)

За 8-е место:

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 1990 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спортивные соревнования в Манитобе
Март 1990 года
Чемпионаты мира в Канаде